Епархия Окленда () — епархия Римско-Католической церкви в городе Окленд, штат Калифорния, США. Епархия Окленда входит в митрополию Сан-Франциско. Кафедральным собором епархии Окленда является Собор Христа — Света от Света.

История 
13 января 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Ineunte vere, которой учредил епархию Окленда, выделив её из архиепархии Сан-Франциско.

Ординарии епархии 
 епископ Floyd Lawrence Begin (27.01.1962 — 26.04.1977);
 епископ John Stephen Cummins (3.05.1977 — 1.10.2003);
 епископ Аллен Генри Вигнерон (1.10.2003 — 5.01.2009) — назначен архиепископом Детройта;
 епископ Сальваторе Джозеф Кордилеоне (23.03.2009 — 27.07.2012) — назначен архиепископом Сан-Франциско;
 епископ Michael C. Barber S.J. (25.05.2013 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ineunte vere, AAS 54 (1962), стр. 839

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Калифорнии